Канада на зимних Олимпийских играх 2002 была представлена 150 спортсменами. Они завоевали 17 Олимпийских наград из которых 7 золотых медалей. Это был лучший результат сборной Канады за всё время выступлений на зимних Олимпийских играх.

Награды

Золото

Серебро

Бронза

Состав Канадской Олимпийской сборной

Бобслей 

Спортсменов — 4
 Мужчины

Горнолыжный спорт 

Спортсменов — 3
 Мужчины

 Женщины

Кёрлинг 

Мужчины
 Состав команды

 Соревнование
 Групповой этап

 Полуфинал

 Финал

Женщины
 Состав команды

 Соревнование
 Групповой этап

 Полуфинал

 Матч за 3-е место

Конькобежный спорт 

Спортсменов — 6
 Мужчины

 Женщины

Лыжные гонки 

Спортсменов — 5
 Женщины

Санный спорт 

Спортсменов — 2
 Мужчины

Скелетон 

Спортсменов — 1
 Женщины

Сноубординг 

Спортсменов — 3
 Хафпайп

 Параллельный гигантский слалом

Фигурное катание

Фристайл 

Спортсменов — 6
Мужчины

Женщины

Хоккей

Мужчины

Состав команды

Групповой этап 
Группа С

Четвертьфинал

Полуфинал

Финал

Женщины

Состав команды

Групповой этап 

Группа A

Полуфинал

Финал

Шорт-трек 

Спортсменов — 10
 Мужчины

 Женщины

Ссылки 
 Официальные отчёты с Олимпийских игр
 База данных МОК
 состав команды 

Страны на зимних Олимпийских играх 2002 года
Спорт в Канаде в 2002 году